Алабарх (; ; откупщик налогов):

 Алабарх () — должностное лицо во главе общины евреев Александрии в греко-римский период.
 Александр Алабарх (ок. 10/15 г. до н. э. — 69 год) — самый прославленный алабарх Александрии.

См. также 
 Этнарх
 Экзиларх

Примечания